Rezerwat przyrody Dębniak (województwo mazowieckie) – rezerwat przyrody w województwie mazowieckim
 Rezerwat przyrody Dębniak (województwo opolskie) – rezerwat przyrody w województwie opolskim